Жозе Мехди Фария (; 26 апреля 1933, Рио-де-Жанейро — 8 октября 2013) — бразильский футболист и тренер.

Карьера

Карьера игрока 
Виейра начал свою профессиональную тренерскую карьеру в «Бонсусессо», из родного Рио-де-Жанейро, после чего играл за «Флуминенсе», завершил же профессиональную футбольную карьеру в клубе «Бангу».

Карьера тренера 
Фариа начал свою тренерскую карьеру в 1968 году во «Флуминенсе» с молодёжными командами, где он проработал более 10 лет. Он был ответственен за рост многих бразильских звезд, таких как капитан сборной Бразилии и участник трёх чемпионатов мира Эдиньо. Он получил много предложений во время работы в Бразилии. Тем не менее, он отверг все из-за риска. В конце концов он изменил своё мнение, и принял предложение, тренировать молодёжную сборную Катара. В качестве замены Эваристо де Маседо, временно возглавил сборную Ирака на чемпионате мира 1986 в Мексике. Он утверждал, что сделал столько денег как в Катаре в два года, какие он не сделал в последние 23 года. Он тренировал сборную Марокко с 1983 по 1988 год, где во время ЧМ-1986 года ему помогал Жорван Виейра. Он отверг предложение от миланского «Интернационале» в то время когда тренировал марокканцев.. С 1995 по 1997 годы возглавлял клуб «Олимпик Хурибга» из Марокко.

Личная жизнь 
Он принял ислам в 1985 году, когда работал тренером в Марокко, взяв имя Мехди.

Примечания

Ссылки 
 Биография (ныне недоступно)
 
 Профиль на сайте mamvs.narod.ru
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Бонсусессо»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Бангу»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Ас-Садд»
Тренеры ФК ФАР
Тренеры сборной Марокко по футболу
Тренеры ФК «Олимпик» Хурибга